Mildenberg bezeichnet

 Mildenberg (Eichendorf), Ortsteil des Marktes Eichendorf, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Mildenberg (Zehdenick), Ortsteil der Stadt Zehdenick, Landkreis Oberhavel, Brandenburg
 den Mildenberg-Maler
 die Sammlung Mildenberg
 den Ziegeleipark Mildenberg

und ist der Familienname folgender Personen:
 Grete Mildenberg, geborene Hill, (1902–1969), deutsche Arbeiterin und Politikerin (KPD)
 Leo Mildenberg (1913–2001), deutsch-schweizerischer Numismatiker

Siehe auch:
 Mildenberger
 Mildenburg
 Miltenberg (Begriffsklärung)